Kornberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kornberger (1933–2002), österreichischer Maler
 Christoph Kornberger (* 1981), österreichischer Skirennläufer
 Hanns Kornberger (1868–1933), österreichischer Architekt
 Martin Kornberger (* 1974), österreichischer Philosoph

Siehe auch:
 Kornberger und Partner Kommunikationsberatung, inhabergeführte Agentur für strategische und politische Kommunikation mit Sitz in Berlin
 Kornberg